Mercedes-Benz Classe R – veicolo della Mercedes-Benz
Classe R – classe di sommergibili britannici
Classe R – classe di sommergibili da trasporto italiani
Classe R – US Navy, 20 vascelli realizzati a partire dal 1918
Classe R – classe di cacciatorpediniere britannici della prima guerra mondiale
Classe R – 8 cacciatorpediniere britannici, con nomi che iniziavano per "R", della Classe Q e R